El término Trébede puede referirse a:

 Trébede, trípode metálico utilizado para cocinar.
 Trébede (construcción), sistema de calefacción y cocina tradicional de Castilla y León.